Wallfisch steht für:

 Zeche Vereinigte Wallfisch, ehemaliges Steinkohlenbergwerk in Düren
 das ehemalige Grubenfeld Wallfisch in Wetter, siehe Zeche Vereinigte Trappe

Wallfisch ist der Familienname folgender Personen:
 Anita Lasker-Wallfisch (* 1925), deutsch-britische Cellistin, Überlebende des Holocaust
 Benjamin Wallfisch (* 1979), britischer Komponist
 Elizabeth Wallfisch (* 1952), australische Violinistin
 Ernst Wallfisch (1920–1979), US-amerikanischer Violinist und Musiker
 Joanna Wallfisch (* 1985), britische Singer-Songwriterin
 Maya Lasker-Wallfisch (* 1958), britische psychoanalytische Psychotherapeutin und Autorin
 Paul Wallfisch (* 1964), US-amerikanischer Musiker
 Peter Wallfisch (1924–1993), deutsch-britischer Pianist und Hochschullehrer
 Raphael Wallfisch (* 1953), britischer Cellist
 Simon Wallfisch (* 1982), britischer Cellist und Sänger

Siehe auch:
 Walfisch